Les élections municipales à Oriental se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Ahfir

Ain Bni Mathar

Ain Erreggada

Aklim

Al Aaroui

Ben Taieb

Berkane

Bni Ansar

Bni Drar

Bouarfa

Debdou

Driouch

El Aioun Sidi Mellouk

Figuig

Guercif

Jerada

Midar

Nador

Naima

Oujda

Ras El Ma

Saidia

Selouane

Sidi Bouhria

Sidi Slimane Echcharaa

Taourirt

Touissit

Zairo

Zeghanghane

Notes et références 

2015